«Mbocayaty», del guaraní Mbocayá (Coyol) y ty (grupo), puede referirse a:

Toponimia

Paraguay 
 Mbocayaty del Guairá, ciudad y distrito del departamento de Guairá;
 Mbocayaty del Yhaguy, ciudad y distrito del departamento de Cordillera;
 Mbocayaty, barrio de la capital paraguaya.